Langstaff :

 Anne Langstaff (née en 1961), athlète américaine 
 Annie MacDonald Langstaff (1887-1975), première femme diplômée en droit au Québec
 James Langstaff (né en 1956), prélat anglican
 James Langstaff Bowman (1879-1951), curleur et homme politique canadien.

Toponyme 
 stade Langstaff, premier stade où évolua le club du Havre AC
 Gare de Langstaff, gare de trains et d'autobus située à Richmond Hill en Ontario